Collegio elettorale di Aosta – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Aosta – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Aosta – collegio elettorale della Camera dei deputati, coincidente con la corrispondente circoscrizione
Collegio elettorale di Aosta – collegio elettorale del Senato della Repubblica, coincidente con la corrispondente circoscrizione